Roquemaure puede referirse a: 

 Roquemaure, comuna francesa situada en Gard.
 Roquemaure, comuna francesa situada en Tarn.